Christian Clausen har flere betydninger:

 Christian Clausen (bankmand)
 Christian Clausen (godsejer)
 Christian Clausen (atlet)
 Christian Clausen (skuespiller)